Ани́та Фи́нлэй (; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса и писательница.

Биография 
Анита Финлэй родилась в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США), там же она выросла и обучалась актёрскому мастерству. Она окончила Hunter College High School и Queens College.

Из множества своих работ в кино и на телевидение, Финлэй наиболее известна ролью Доктора Норы Томпсон из мыльной оперы «Молодые и дерзкие», в которой она снималась 7 лет. Также Анита написала книгу «Грязные слова на чистую кожу» (), ставшую бестселлером. Книга была названа «политическим разоблачением» и была написана для «женщин, стремящихся к власти». В течение 16-ти недель, книга была № 1 на amazon.com, а также она была принята в Clinton Presidential Library.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Хантерского колледжа